Seeweiler ist der Name folgender Orte:

 Seeweiler (Hilzingen), Ortsteil von Hilzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Seeweiler (Seeg), Ortsteil von Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern